Název Čistá má více sídel:
 Čistá (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Čistá (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Čistá (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Čistá u Horek – obec v okrese Semily
 Čistá v Krkonoších – část obce Černý Důl v okrese Trutnov
 Čistá (Rovná) – zaniklé město, dnes část obce Rovná v okrese Sokolov
 Čistá (Svatava) – zaniklá obec, část obce Svatava v okrese okrese Sokolov
 Čistá (Vysoká) – osada obce Vysoká v okrese Havlíčkův Brod

a vodních toků:
 Čistá (přítok Labe) – řeka v okrese Trutnov

Externí odkazy